Henri Labrouste (1801-1875), architecte français, notamment de la bibliothèque Sainte-Geneviève et de la Bibliothèque nationale de France ;
  (1874-1948), sismologue français.